22-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 10–12 мая 1996 года в Копенгагене (Дания). В нём приняли участие 137 гимнастов из 29 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1996
спортивная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Май 1996 года
Спорт в Дании в 1996 году
Чемпионаты Европы в Дании
Международные соревнования по гимнастике в Дании